Niquivil bezeichnet:

 Niquivil (San Juan), Ort in Argentinien
 Niquivil (Chiapas), Ort in Mexiko